AFC (Automatic Frequency Control), az adó vagy vevő oszcillátor stabilizálására szolgáló áramkör;
AFC (Asian Football Confederation), Ázsiai Labdarúgó-szövetség;
AFC (American Football Conference), a National Football League egyik konferenciája.
Anti Fitness Club, 2002-ben alakult magyar rockegyüttes.